Fabrica Militar de Aviones, argentyński producent samolotów (obecnie część konsorcjum Lockheed Martin)
 FloAt's Mobile Agent, program przeznaczony do zarządzania telefonami marki Sony Ericsson
 Fullmetal Alchemist, anime i manga autorstwa Hiromu Arakawy
 Salezjanki – żeńskie zgromadzenie zakonne
 Akumulujące wyniki mnożenia (FMA) – zestaw instrukcji procesora